VAIO steht als Abkürzung für:
 VAIO Corporation (Visual Audio Intelligent Organizer), japanischer PC-Hersteller
 Sony Vaio, eine ehemalige Notebook-Baureihe von Sony

Vaio ist der Familienname folgender Personen:
 John Vaio (* 1939), US-amerikanischer Gräzist
 Marco Di Vaio (* 1976), italienischer Fußballspieler

Abkürzung